Het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006 was het 58e seizoen in deze tak van de motorsport. Het seizoen begon op zondag 26 maart met de Spaanse Grand Prix in Circuito Permanente de Jerez en eindigde op zondag 29 oktober in Valencia.

De regerend wereldkampioen in de MotoGP-klasse was Valentino Rossi. Dit jaar verdedigde hij zijn titel bij zijn nieuwe werkgever, het Camel Yamaha-team. Joey Litjens deed mee in de 125cc-klasse.

Kalender

MotoGP

Coureurs en teams

Resultaten

250 cc

Coureurs en teams

Eindstand

125 cc

Coureurs en teams

Eindstand